Europiumsulfid ist der Name folgender chemischer Substanzen:
 Europium(II)-sulfid, EuS
 Europium(II,III)-sulfid, Eu3S4
 Europium(III)-sulfid, Eu2S3